Pallino  – nome in alcuni vecchi adattamenti di Porky Pig, personaggio Looney Tunes
 Pallino  – personaggio di Peanuts
 Pallino  – protagonista del romanzo Cuore di cane
 Pallino  – tipo di proiettile
 Pallino – fumetto italiano

Pagine correlate 
 Palla